Iphikles (griechisch ) bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Iphikles (Sohn des Amphitryon) und der Alkmene
 Iphikles (Vater der Iope)

in der Antike:
 Iphikles aus Epirus, Philosoph

Siehe auch:
 Iphiklos